Нанкинский диалект (Nankinese, нанкинский мандарин) — это диалект, на котором говорят в Нанкине (Китай). Он входит в сино-тибетскую языковую семью, цзянхуайскую ветвь (江淮官話) группы северных диалектов.

Современный нанкинский диалект в основном используется в Нанкине, в шести районах главного города, в районе Пукоу, в районе Лухэ, в районе Цзяннин, к северу от района Лишуй, на всей территории Цзюйжуна, к западу от Ичжэна, в районе города Чучжоу, в округе Лайань, в округе Цюаньцзяо, в основном в районе Мааньшань и в небольшой части города Уху. Его использует около 16 миллионов человек.

Нанкинский язык долгое время был официальным языком в истории Китая, цзиньлинский (Цзиньлин — название Нанкина в доханьский период) нормативный язык был установлен в качестве стандартного китайского языка (с нормативным произношением) в древнем Китае и глубоко повлиял на нынешнюю китайскую языковую форму.

Официальный язык Нанкина влияет на многие страны и культурные круги, использующие «кандзи», такие как Япония, Северная Корея и другие страны, которые учат и используют китайский язык. Уже в течение длительного времени слова нанкинского диалекта высоко ценятся за его элегантность и гладкость, своеобразные характеристики и уникальность.

История

До династии Цзинь. Начало формирования 
Ранний нанкинский диалект принадлежал к землям царства У. Язык у был создан, когда Тай Бо (основатель царства У) из династии Чжоу переехал в У. Язык, на котором говорили дворяне У, постепенно слился с языком местных жителей Вьетнама. За более чем 1000 лет, прошедших со времени царствования Тай Бо, нанкинский диалект мало изменился. Но после пяти хаосов в династии Цзинь столица династии Цзинь переместилась на юг, и принцы Центральных равнин двинулись на юг, принеся лоянский нормативный язык. Местный язык у быстро пришёл в упадок, а новый объединился с факторами Уди — формацией цзиньлинского диалекта. Нанкин стал центром китайской культуры. Именно так нанкинский диалект начал масштабную историю своего развития и эволюционировал в изменениях прошлых династий.

От эпохи южных династий до Суй. Период рассвета 
Лоянский язык Западной династии Цзинь перешел из Наньяна в Цзянькан (ныне Нанкин). Ортодоксальный двор Хань и народ хань двинулись на юг, чтобы принести лоянский нормативный язык, популярный среди высшего и интеллектуального класса, также известного как «Шийи». Язык местных жителей в Цзиньлине — это у, также известный как «Шу Инь». Нормативный язык и постепенное слияние части древнего языка у формируют цзиньлинский (нанкинский) язык, унаследованный династиями Сун, Ци, Лян и Чэнь.

После того как династия Суй объединила Китай, император Вэнь-ди из династии Суй хотел восстановить ортодоксальную китайскую культуру, поэтому он начал с языка. Лу Фаян отредактировал «Це Юнь» (устанавливать инициаль и финаль (рифму) однослога), которая была официальной рифмой книги династии Суй. Звуковая система написана как всеобъемлющая система цзиньлинского языка в Цзяндуне и лоянского языка на Центральных равнинах. Поскольку Лоян на севере долгое время находился под властью кочевого народа, он утратил свой ортодоксальный статус.

Династия Тан в Юань. Первый период отдыха 
Спустя 700 лет после основания династии Тан влияние диалекта Нанкина на город оказалось ниже, чем раньше, из-за снижения его статуса, Цзиньлин Шийин по-прежнему является официальным языком Китая. Нанкинский диалект медленно развивался и изменялся в течение этих 700 лет.

От Мин до раннего Цин. Возрождение 
К созданию диалекта Нанкина в династии Мин привело большое население региона Цзянхуай, которые вынуждены были двигаться и поселиться в Нанкине. Это, несомненно, оказало большое влияние на нанкинский диалект. Нанкинский диалект произошёл от слияния цзиньлинского нормативного языка шести династий с диалектом цзянхуай и был признан основной звуковой системой национального стандарта мандарин — это нанкинский мандарин, на котором говорят в Китае по сей день.

После Цинчжуна. Второй период отдыха 
В 1728 году император Юнчжэн приказал заменить язык на пекинский мандарин и установил его как официальный. Только тогда нанкинский мандарин закончил свою миссию в качестве официального языка центрального правительства. Нанкинский диалект вступил во второй период отдыха, и хотя он больше не был официальным нормативным языком, его влияние всё ещё было велико. Даже в конце династии Цин нанкинский диалект имел очень высокий статус. И только в конце Цин и в первые годы Китайской Республики влияние пекинского мандарина постепенно превысило нанкинский диалект.

Ранняя Китайская Республика. Короткий период восстановления 
В 1913 году доминировал пекинский мандарин, но он по-прежнему обладал характеристиками нанкинского мандарина, например вокализацией. Национальный язык представлял собой сочетание нанкинского и пекинского диалектов: часть тона в соответствии с пекинским диалектом, а также часть финала и входящего тона в соответствии с нанкинским диалектом.

В 1918 году (7-й год Китайской Республики) был объявлен первый набор национально акцентированных «алфавитов чжуинь», основанных на принципе «компромисса древнего и современного с севером и югом», которые включали в себя поддержание звуковых характеристик, главным образом созданных смешанным извлечением пекинского и нанкинского мандаринов.

Фонология

Инициали 
Всего 21

Финали 
Всего 47

Тон 
Всего пять тонов

Интересный факт 
В XIX веке возник спор о том, должны ли западные дипломаты и переводчики отдавать предпочтение диалекту Нанкина или пекинскому диалекту, поскольку престиж нанкинского диалекта, казалось, снижался. Даже когда стало ясно, что пекинский диалект приобрёл известность, многие синологи и миссионеры отдавали предпочтение нанкинскому диалекту. Профессор из Лейпцига Георг фон дер Габеленц даже утверждал, что нанкинский диалект предпочтительнее для научных текстов, потому что в нём меньше омофонов.

Китайские языки и диалекты
Языки Китая